My Heart Belongs to Daddy peut désigner :

Musique 
 My Heart Belongs to Daddy, une chanson de 1938, écrite par Cole Porter et interprétée par Mary Martin pour la comédie musicale Leave It to Me!, également chantée plus tard par Marilyn Monroe dans le film Le Milliardaire.

Cinéma 
 My Heart Belongs to Daddy, un film américain de Robert Siodmak sorti en 1942 ;
 My Heart Belongs to Daddy, un film philippin de Mar S. Torres sorti en 1971 ;
 My Heart Belongs to Daddy, un film philippin de Ben Feleo et Frank Gray Jr. sorti en 1982 ;
 My Heart Belongs to Daddy, un film canadien de Jeffrey Round sorti en 2003.

Télévision 
 My Heart Belongs to Daddy, le titre original d'un épisode de la deuxième saison de la série télévisée Desperate Housewives.